Az 1938-as jégkorong-világbajnokság a 12. világbajnokság volt, amelyet a Nemzetközi Jégkorongszövetség szervezett. Csehszlovákiában, Prágában rendezték február 3. és 12. között. A tornát a címvédő kanadai csapat nyerte, története során 10. alkalommal.

A 14 csapatot három csoportba osztották, amelyben körmérkőzéseket játszottak egymással. Az első három helyezett a középdöntőbe jutott, a negyedik és ötödik helyezettek kiestek. A középdöntőben a kilenc csapat három csoportot alkotott, amelyben körmérkőzéseket játszottak egymással. Az első helyezettek, valamint a legjobb második jutott tovább az elődöntőbe. Németország és Svájc azonos eredménnyel lett második, pályán kívüli döntés szerint Németország jutott az elődöntőbe. A két másik második helyezett az 5. helyért játszhatott.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

Középdöntő

A csoport

B csoport

C csoport

Helyosztók

Elődöntők

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források 

Jégkorong-világbajnokságok
J